Europese Centrale Bank
Eenparig cirkelvormige beweging